Рогізненська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Рогізненська сільська рада — Рівненська область, Демидівський район